Les mots arcticus, arctica et arcticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « du nord ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (1031) Arctica est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
  est un genre de mollusques bivalves marins, le seul de la famille des Arcticidés. On en connaît plusieurs espèces fossiles mais une seule actuelle, Arctica islandica.
 En taxonomie, les mots arcticus, arctica et arcticum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales présentes dans les terres ou les mers arctiques ou périarctiques. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : arcticus, arctica, arcticum.

Sciences de la Terre 
 Arctica (continent) est un paléocontinent formé il y a entre , et disloqué entre .

Culture et société 
 Arctica est un album de bande dessinée de Bojan Kovačević.
 Sonata Arctica est un groupe de power metal finlandais, créé en 1996.

Épithète spécifique